Абирим ( — «Рыцари») — общинное поселение в Северном округе Израиля, расположенный в Верхней Галилее в трёх километрах от города Маалот-Таршиха. Его площадь составляет 9220 дунамов.

История 
Абирим был создан в 1980 году, как часть плана освоения Галилеи. Сначала поселение было названо «Эдэр», но потом переименовано в «Абирим», по имени лежащих неподалёку развалин крепости крестоносцев.

Население

Примечания